Carlisle United FC (celým názvem: Carlisle United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Carlisle v nemetropolitním hrabství Cumbria. Založen byl v roce 1904. Od sezóny 2014/15 hraje ve EFL League Two (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá, bílá a červená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Brunton Park s kapacitou 18 202 diváků.

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 2× )
 1996/97, 2010/11
 Cumberland Cup ( 8× )
 1989/90, 1992/93, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1974/75
 EFL Cup
 Semifinále: 1969/70
 FA Trophy
 5. kolo: 2004/05
 EFL Trophy
 Vítěz: 1996/97, 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1905–1907: Lancashire Combination (Division Two)
 1907–1910: Lancashire Combination (Division One)
 1910–1926: North Eastern League
 1926–1928: North Eastern League (Division One)
 1928–1958: Football League Third Division North
 1958–1962: Football League Fourth Division
 1962–1963: Football League Third Division
 1963–1964: Football League Fourth Division
 1964–1965: Football League Third Division
 1965–1974: Football League Second Division
 1974–1975: Football League First Division
 1975–1977: Football League Second Division
 1977–1982: Football League Third Division
 1982–1986: Football League Second Division
 1986–1987: Football League Third Division
 1987–1992: Football League Fourth Division
 1992–1995: Football League Third Division
 1995–1996: Football League Second Division
 1996–1997: Football League Third Division
 1997–1998: Football League Second Division
 1998–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Conference National
 2005–2006: Football League Two
 2006–2014: Football League One
 2014–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904